Флаги муниципальных образований России:
 Флаг Мичуринского сельского поселения (Краснодарский край)
 Флаг Мичуринского сельского поселения (Ленинградская область)